

Architettura 

 Metope  – Elementi architettonici (plurale di Metopa)

Mitologia 

 Metope  – personaggio della mitologia greca, una ninfa figlia di Ladone e moglie di Asopo
 Metope o Evagora – personaggio della mitologia greca, figlia di Sangario e madre di Ecuba
 Metope – personaggio della mitologia greca, figlia del re dell'Epiro Echeto